Arrien (Pyrénées-Atlantiques)
Arriën (Overijssel)

Zie ook:
 Arrien-en-Bethmale